jitter – szybkozmienne fluktuacje fazy, czyli takie których częstotliwość jest powyżej 10 Hz
 wander – wolnozmienne fluktuacje fazy, czyli takie których częstotliwość jest poniżej 10 Hz
 maksymalna tolerowana fluktuacja fazy – zbiór największych wartości amplitudy fluktuacji fazy wyznaczony dla pewnego, określonego zakresu częstotliwości zmian tych fluktuacji, przy których testowane dane nie powodują większej od założonej ilości błędów

Zobacz też
 fluktuacja